2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Jaśkowskie – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo;
 Jezioro Jaśkowskie – jezioro na Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)